Mit dem Namen Zeche Vereinigte Louise gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Zeche Vereinigte Louise (Dortmund), Syburg-Buchholz 
 Zeche Vereinigte Louise Tiefbau, Barup, Holmbruch, Dortmund
 Zeche Vereinigte Louise (Essen), Essen-Werden

Siehe auch:
 Zeche Louischen in Witten-Bommern